

Тамдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алгинський район, Актюбинська область
 Тамдинський сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область

Дивись також 
 Тамди